Dit is de wereldranglijst van juni 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 juni 1995.

Mannen 06